APW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale Faleolo, Apia, Samoa Occidentali
 apw – codice ISO 639-3 della lingua apache occidentale